Bangkok Open 2023 steht für folgende Tennisturniere:

 Bangkok Open I 2023
 Bangkok Open II 2023
 Bangkok Open III 2023